Nikolai Volkoff, Kroatisch worstelaar
Vladimir Volkoff, Frans schrijver